Siepen bezeichnet

 Siepen (Geographie), auch Siefen, Bezeichnung für ein enges, schluchtenartiges Tal mit kleinem Bach, feuchtes Bachtal

folgende Orte in Nordrhein-Westfalen:

 Siepen (Halver), einen Ort in Halver
 Siepen (Marienheide), einen Ort in Marienheide
 Siepen (Neviges), ein Ortsteil von Velbert-Neviges
 Siepen (Oer-Erkenschwick), Bauerschaft in Oer-Erkenschwick
 Siepen (Lennep), Hofschaft in Remscheid (Remscheid-Lennep)
 Siepen (Radevormwald), einen Ort in Radevormwald
 Siepen (Remscheid), einen Ort in Remscheid (Alt-Remscheid)
 Siepen (Schalksmühle), einen Ort in Schalksmühle
Siepen (Solingen), Hofschaft in Solingen
 Siepen (Wuppertal), einen Ort in Wuppertal

Siepen ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Siepen (1851–1904), deutscher fußmalender Kunstmaler

Siehe auch:
 Aus dem Siepen
 Im Siepen
 Siepe